

Музика
 Бенд (від ) — музичний колектив, група
 Бенд (від  — викривлення) — прийом гри на гітарі з поступовою зміною висоти ноти за рахунок натяжіння струни
 Біг бенд (big band — дослівно «великий колектив») — тип оркестру, що спеціалізується на виконанні переважно джазової музики 
 Біллі Мілліґан Бенд — київський рок-гурт

Топонім

Біг-Бенд — місто у Свазіленді

Бенд — місто, штат Орегон
 Бенд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Вініґар-Бенд (Vinegar Bend) — переписна місцевість, штат Алабама 
 Джила-Бенд (Gila-Bend) — містечко в окрузі Марікопа, штат Аризона, США
 Саут-Бенд (South Bend) — місто у штаті Індіана, США

Інше 
 63387 Бразос Бенд (63387 Brazos Bend) — астероїд головного поясу
 41986 Форт Бенд (41986 Fort Bend) — астероїд головного поясу
 Біг-Бенд Матата (аеродром) (Airport Big Bend Matata) — аеродром Свазіленду, розташований поряд з містечком Біг-Бенд

Посилання